Petală (plural, petale) - Petalele sunt frunze modificate, care alcătuiesc corola unei flori.

 Petală (album) - album de studio lansat de interpretul român Alexandru Andrieș în 2009;

Dezambiguizare